Durensawit (Kayen)
 Durensawit (Leksono)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing